А́йна Фо́ррест (; урождённая А́йна Буше́, ; ) — канадская кёрлингистка на колясках, в составе сборной Канады по кёрлингу на колясках участник зимних Паралимпийских игр , , , , двукратная паралимпийская чемпионка, чемпион и призёр чемпионатов мира.

В 2016 введена в Зал славы канадского кёрлинга.

Достижения 
 : золото (, ), бронза (, ).
 : золото (, , ), серебро (, ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 
 Страница на сайте Паралимпийского комитета Канады
 Профиль на сайте зимних Паралимпийских игр 2018
 
 Публикации на сайте Curling Canada с тэгом «Ina Forrest»

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Паралимпийских игр по кёрлингу
Чемпионы зимних Паралимпийских игр 2010 года
Чемпионы зимних Паралимпийских игр 2014 года
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2010 года
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2014 года
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2018 года
Бронзовые призёры зимних Паралимпийских игр 2018 года
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2022 года
Бронзовые призёры зимних Паралимпийских игр 2022 года
Чемпионы мира по кёрлингу
Члены Зала славы канадского кёрлинга
Кёрлингисты на колясках